Олимпийская сборная Саудовской Аравии по футболу или сборная Саудовской Аравии по футболу до 23 лет — команда, представляющая Саудовскую Аравию на Олимпийских, Азиатских, Играх исламской солидарности и Панарабских в дисциплине «Футбол», а так же на Чемпионате Азии по футболу среди молодёжных команд, Чемпионате Федерации футбола Западной Азии среди молодёжных команд и на Кубке наций Персидского залива по футболу среди молодёжных команд.

В этой статье представлены матчи с 1991 года.

1991 год

1994 год

1995 год

1996 год

1999 год

2003 год

2004 год

2007 год

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Примечания 

Футбол в Саудовской Аравии
Сборная Саудовской Аравии по футболу